Beech Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beech Springs (Georgia), im Harris County
 Beech Springs (Louisiana), im Jackson Parish
 Beech Springs (Mississippi), im Lee County
 Beech Springs (Tennessee), im Sevier County